Podhůří ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Podhůří, Ortsteil von Kasejovice, Okres Plzeň-jih
 Podhůří, Ortsteil von Vrchlabí, Okres Trutnov
 Podhůří, Wüstung auf den Fluren von Vysoká Pec, Okres Chomutov; siehe Podhůří (Vysoká Pec)

Siehe auch
 Mikroregion Podhůří
 Orlické Podhůří